Formula Atlantic sezona 1998 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo leta 1998.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1998 v športu
1998